Here Comes the Sun – brano musicale dei Beatles del 1969
 Here Comes the Sun – album di Nina Simone del 1971
 Here Comes the Sun – album dei Klone del 2015